Pieterson ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Petraeus.

Namensträger 
 George Pieterson (1942–2016), niederländischer Klarinettist
 Hector Pieterson (1963–1976), südafrikanischer Schüler, beim Soweto-Aufstand erschossen

Siehe auch 
 Pietersen

Familienname
Patronym